Komorow oder Komorów ist:
 der sorbische Name folgender Orte:
 Commerau, Gemeinde Großdubrau, Landkreis Bautzen, Sachsen, siehe Commerau (Großdubrau)
 Commerau, Gemeinde Königswartha, Landkreis Bautzen, Sachsen, siehe Commerau (Königswartha)
 Kummerow, Stadt Friedland, Landkreis Oder-Spree, siehe Kummerow (Friedland)
 als Zły Komorow von Senftenberg, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg

 der Name folgender Orte in Polen:
 Komorów (dt. Mückenberg), Gmina Gubin, Woiwodschaft Lebus, siehe Komorów (Gubin)
 Komorów (Kammerau), Gmina Syćow, Woiwodschaft Niederschlesien, siehe Komorów (Syćow)
 Komorów (Cammerau), Gmina Świdnica, Woiwodschaft Niederschlesien, siehe Komorów (Świdnica)
 Komorów, Gmina Michałowice, Woiwodschaft Masowien, siehe Komorów (Michałowice)